Protothaca grata är en musselart som först beskrevs av Thomas Say 1830.  Protothaca grata ingår i släktet Protothaca och familjen venusmusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Venusmusslor
grata